Li Ting (ur. 1987), chińska skoczkini do wody, mistrzyni olimpijska
 Li Ting (ur. 1980), chińska tenisistka, mistrzyni olimpijska